een plechtige belofte
een (heilige) eed
de kloostergeloften